NK Zagorec je nogometni klub iz Krapine. Trenutačno se natječe u 3. HNL - Srediste. Klub sve svoje utakmice igra na stadionu ŠRC Podgora koji može primiti do 2000 gledatelja.

U sezoni  se natječe u 3. HNL – Središte.

Povijest 
Zagorec proživljava svoje zlatne dane sredinom 90-ih kada u sezoni 97./98 osvaja odlično 3. mjesto izborivši tako kvalifikacije za 1. HNL. U kvalifikacijama za 1. HNL Zagorec je smješten u drugu skupinu zajedno s Nk Cibaliom iz Vinkovaca te sa Splitom. U prvoj utakmici Zagorec pobjeđuje Split minimalnim rezultatom od 1:0 te odlučujuću utakmicu za prolaz igra protiv Cibalie. Utakmica koja je odigrana u Zagrebu na stadionu u Kranjčevićevoj završava 2:2, te s tim rezultatom Cibalia odlazi u 1. HNL.

Trofeji 
 Kup NSKZŽ 2011./12.
 Kup NSKZŽ 2012./13.
 Kup NSKZŽ 2017./18.
 Kup NSKZŽ 2018./19.
 1. ŽNL Krapinsko-zagorska 2012./13.

Navijači 
Zagorec je tijekom prijašnjih godina bio omiljeni klub velikog broja Krapinaca. Navijačka skupina "Šumski gujdeki" su u velikom broju bodrili svoj klub kako na domaćim tako i na gostujućim utakmicama, krajem 1990-ih skupina je ugašena.

Legende kluba 

 Tomislav Šokota
 Darko Horvat
 Stjepan Deverić  (trener)
 Krešo Pukšec (trener)
 Željko Smolek (trener)

Stadion 

Univerzijada u Zagrebu 1987. godine omogućava izgradnju "ŠRC Podgora" u čijem se sklopu nalazi glavno nogometno igralište, atletska staza, te pomoćno igralište. Uz glavno igralište nalaze se tribine s 1360 sjedećih mjesta te zgrada s četiri svlačionice, sanitarnim čvorom te ugostiteljskim objektom.

Tijekom 2015. godine izvršena je kompletna rekonstrukcija tribina, nove sjedalice su zamijenile postojeće.
, te se postavio krov koji natkriva oko 200 sjedećih mjesta.
Promjenom vodstva kluba 2017. završena je prva faza rekonstrukcija svlačionica te se promijenio dotrajalo krovište klupskih prostorija.

Plasmani kroz povijest 
{| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center;"
|-
!rowspan=2|Sezona
!colspan=9|Liga
|-
!Divizija
!width="25"|Uta
!width="25"|Pob
!width="25"|Neo
!width="25"|Izg
!width="25"|Gol+
!width="25"|Gol-
!width="25"|Bod
!width="40"|Poz
|-
| 
|3. HNL – Sjever – Skupina B
|14
|6
|0
|8
|19
|17
|12
|7 
|-
|  (vidi )
|3. HNL – Središte (ZG regija)
|34
|17
|4
|13
|79
|70
|38
|6 
|-
|
|3. HNL – Sjever (Zagrebačka regija)
|30
|14
|5
|11
|60
|32
|33
|7 
|-
|
|3. HNL – Zapad
|34
|19
|8
|7
|85
|32
|65
|bgcolor="#DDFFDD"|3 
|-
|
|1. B HNL
|30
|12
|6
|12
|51
|42
|42
|9 
|-
| 
|2. HNL Središte
|32
|21
|7
|4
|79
|20
|70
|bgcolor="#DDFFDD"|2 
|-
|1997./98.
|Kvalifikacije za 1. HNL, prvi krug - Skupina 2
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|4
|bgcolor="#FFCCCC"|2 
|-
|
|2. HNL
|36
|15
|6
|15
|50
|55
|51
|9 
|-
|
|2. HNL
|32
|5
|7
|20
|24
|63
|22
|bgcolor="#FFCCCC"|16
|-
|
|3. HNL – Središte
|30
|6
|8
|16
|28
|49
|26
|13
|-
|
|3. HNL – Središte
|30
|15
|3
|12
|47
|38
|48
|6
|-
|
|3. HNL – Središte
|30
|11
|4
|15
|27
|32
|37
|13
|-
|
|3. HNL – Središte
|30
|12
|11
|7
|48
|36
|47
|4
|-
|
|3. HNL – Središte
|32
|12
|4
|16
|41
|47
|40
|13
|-
|
|3. HNL – Središte
|30
|15
|6
|9
|54
|35
|51
|5
|-
|
|3. HNL – Središte
|34
|13
|4
|17
|52
|58
|43
|bgcolor="#FFCCCC"|16 ↓
|-
|
|4. HNL – Središte
|29
|12
|7
|10
|38
|35
|43
|7
|-
|
|4. HNL – Središte
|30
|13
|2
|15
|47
|47
|41
|9
|-
|
|4. HNL – Središte
|30
|12
|7
|11
|51
|40
|43
|9
|-
|
|4. HNL – Središte
|30
|11
|2
|17
|32
|59
|35
|12
|-
|
|4. HNL – Središte
|30
|12
|4
|14
|53
|52
|40
|9
|-
|
|1. ŽNL Krapinsko zagorska
|26
|20
|4
|2
|92
|22
|64
|bgcolor="#DDFFDD"|1 ↑
|-
|
|3. HNL – Središte
|30
|16
|6
|8
|54
|39
|54
|5
|-
|
|3. HNL – Središte
|30
|11
|8
|11
|43
|44
|41
|7
|-
|
|3. HNL – Zapad
|30
|15
|3
|12
|40
|35
|48
|6
|-
|
|3. HNL – Zapad
|30
|9
|5
|16
|37
|59
|32
|14
|-
|
|3. HNL – Zapad
|34
|17
|4
|13
|64
|65
|55
|5
|-
|
|3. HNL – Zapad
|28
|11
|5
|12
|46
|44
|38
|9
|-
|
|3. HNL – Središte
|18
|9
|5
|4
|32
|33
|32
|4
|-

:Kategorija:Sezone četvrtog ranga HNL-a 
:Kategorija:Sezone petog ranga HNL-a 
Napomene:  
 - u sezoni 2019./. prvenstvo prekinuto nakon 13. kola zbog pandemije COVID-19u svijetui Hrvatskoj

Izvori 

 Službena stranica 
 

Krapina
Zagorec